Георгий Петрович Майстренко (22.04.1925 — 30.10.2001) — участник Великой Отечественной войны, моторист танкера «Ленино» Новороссийского морского пароходства Министерства морского флота СССР, Краснодарский край. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 22 апреля 1925 года в городе Новороссийске ныне Краснодарского края в семье рабочего.

Окончил 7 классов школы. В 1941 году поступил в Новороссийское железнодорожное училище, где получил специальность слесаря-инструментальщика и начал работать на вагоноремонтном заводе.

С июня 1942 года — в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны. Служил связистом 1339-го стрелкового полка 44-й армии Закавказского фронта. 28 сентября 1942 года был тяжело ранен на подступах к Новороссийску. После излечения в госпиталях окончил курсы шоферов и служил шофером 18-го автомобильного полка в Иране, а с декабря 1944 года в Донбассе, красноармеец. Награждён медалью «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись из Красной армии в 1948 году, работал шофером в Новороссийске. С января 1951 года перешёл в плавсостав, работал кочегаром на пассажирском пароходе «Орион» и на танкере «Бештау». С 1952 года работал мотористом на судах заграничного плавания Черноморского государственного морского пароходства. В 1957 году перешёл мотористом на танкер «Владимир», только что построенный в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург), затем 2 года работал на танкере «Гурзуф». В 1964 году вступил в КПСС.

В 1965 году был направлен в город Хиросима (Япония) для участия в приёмке нового танкера «Ленино». Работая мотористом на этом танкере, освоил новую современную технику, автоматические системы. Являлся инициатором использования на судне более дешёвых сортов топлива и масел отечественного производства. Этот почин, подхваченный судами Новороссийского морского пароходства, позволил сэкономить только за 3 года девятой пятилетки (1971—1975 годы) 70 тысяч тонн топлива и 610 тонн смазочных материалов. Внёс 12 рационализаторских предложений с экономическим эффектом от внедрения около 10 тысяч рублей, которые позволили увеличить надёжность и срок службы топливной аппаратуры, упростить её эксплуатацию, облегчить труд мотористов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств Майстренко Георгию Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Новороссийского городского Совета депутатов.

Являлся наставником молодёжи, многие из его учеников стали квалифицированными механиками.

С января 1987 года — на заслуженном отдыхе.

Жил в Новороссийске. Умер 30 октября 2001 года. Похоронен на кладбище на горе Кабахаха в Новороссийске Краснодарского края.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (16.1.1974);
 Орден Ленина (16.1.1974)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Отечественной войны II степени (11.03,1985)
 Медаль «За боевые заслуги» (21.02.1945)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи.
 Увековечен на сайте МО РФ «Дорога памяти» сайт МО РФ «Дорога памяти».

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Наградной лист к медали За боевые заслуги

Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Краснодарский край
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края
Похороненные в Новороссийске